Матч смерти — футбольный советско-германский матч в оккупированном Киеве в 1942 году.
 Мариупольский матч смерти — футбольный советско-германский матч в оккупированном Мариуполе в 1941 году.
 Матч (рабочее название — «Матч смерти») — российский фильм 2012 года о киевском Матче смерти.
 «Матч смерти» — американский фильм-боевик 1994 года.